Die First Division 1972/73 war die 34. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 7. Oktober 1972 und endete am 25. April 1973.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die Liga wurde auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger bzw. Finalist für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Der Tabellenletzte stieg ab.

Von 1966/67 bis 1972/73 war der Meister Zyperns automatisch aufstiegsberechtigt in die erste griechische Liga. Es war die Zeit, in der der griechisch-türkische Konflikt um die Insel auf dem Höhepunkt war und die Verbundenheit Griechenlands mit der Mittelmeerinsel sollte auf diese Weise dokumentiert werden.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1972
Fußballsaison 1972/73